Osoby o tym nazwisku:
 Chris André Jespersen – norweski narciarz
 Karen Jespersen – duńska polityk i dziennikarka
 Otto Jespersen – duński filolog angielski, gramatyk, fonetyk, teoretyk językoznawstwa